Кулмин:

 Кулмин — железнодорожная станция в пригороде Дублина в графстве Фингал, Республика Ирландия.
 Кулмин ап Петрок — предположительно полулегендарный персонаж, сын Петрока, короля Думнонии.